Analogi kan syfta på:

 Analogi (biologi) – en beteckning på en morfologisk och/eller genetisk likhet mellan två taxa
 Analogi (juridik) – en tolkningsmetod inom juridik genom att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas
 Analogi (psykologi) – ett studieområde inom kognitionsvetenskap och kognitiv psykologi
 Analogi (retorik) – en retorisk liknelse mellan två begrepp
 Analogibildning – ett begrepp inom lingvistiken som avser en om- eller nybildning i språket
 Analogimaskin – ett hjälpmedel vid komplicerade tekniska beräkningar
 Strukturell analogi – inom kemi en förening som har en struktur som liknar den hos en annan förening, men skiljer sig i form av någon "detalj"

Se även
Analog